

Сєверна — присілок, Аромашевський район, Тюменська область
 Сєверна — присілок, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Сєверна — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Сєверна — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Сєверна — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Сєверне
 Сєверний